Sliver (boek), een thriller uit 1991 van Ira Levin
 Sliver (film), een film van Phillip Noyce uit 1993, gebaseerd op het boek van Levin
 Sliver (nummer), een nummer van Nirvana
 Sliver: The Best of the Box: een compilatiealbum van Nirvana
 Sliver (band): een Belgische Nirvana-tributeband